Седергольм — скандинавская фамилия.

Известные носители:

 
 Седергольм, Якоб Иоханнес (1863—1934) — российский и финский геолог и петрограф.

См. также 
 Седерхольм
 Зедергольм

Примечания